Acqui Terme, municipi a la província d'Alessandria (regió del Piemont, Itàlia)
 Bisbat d'Acqui, seu de l'Església catòlica, sufragània de l'arquebisbat de Torí, que pertany a la regió eclesiàstica Piemont